Deze pagina toont de stamboom van het huis Oranje-Nassau.

Uitgebreide stamboom

Vereenvoudigde stamboom

Alfabetische lijst

Zie ook 
 Huis van Oranje-Nassau, voor een beknopt overzicht met alleen de regerende leden van het Huis van Oranje-Nassau en hun gezinnen, mèt afbeeldingen. Klik op de link onder een afbeelding voor de bijbehorende Commons-categorie met meer afbeeldingen. Klik vervolgens in die Commons-categorie in de linkerkolom helemaal onderaan op "Nederlands" voor het bijbehorende Wikipedia-artikel.